Сан-Марти́н ( — Св. Мартин):
 Сан-Мартин — город в аргентинской провинции Буэнос-Айрес.
 Сан-Мартин — озеро в Южной Америке на границе Аргентины и Чили.
 Сан-Мартин — один из регионов (ранее департамент) в составе Перу.
 Сан-Мартин — город в Сальвадоре, в департаменте Сан-Сальвадор.
 Сан-Мартин (Тукуман) — футбольный клуб второго дивизиона Аргентины (2015).
 Сан-Мартин (Сан-Хуан) — футбольный клуб примеры Аргентины (2015).
 Сан-Мартин — аргентинский спортивный клуб из пригорода Буэнос-Айреса Саэнс-Пенья.
 Сан-Мартин — вулкан в Мексике, на полуострове Юкатан.

Персоналии 
 Сан-Мартин, Карлос (род. 1993) — колумбийский легкоатлет.
 Сан-Мартин, Хоакин де (1770—1854) — центральноамериканский военный и политический деятель первой половины XIX века.
 Сан-Мартин, Хосе де (1778—1850) — один из руководителей войны за независимость испанских колоний в Латинской Америке.